Любовь — село в Кыринском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Любавинское».

География 
Село находится в восточной части района, на берегах реки Дунда-Хонгорун (приток реки Кыры), на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от села Кыра. Абсолютная высота — 1177 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и относительно жарким и влажным летом. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 12 — 18 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −24 °С Годовое количество осадков — около 350 мм.
Часовой пояс

История 
Населённый пункт основан в связи с открытием и разработкой (с конца XIX века) месторождений золота в Любавинском рудном узле. В 1991 рудник Любовь был остановлен, а его шахты затоплены.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,7 %, женщины — соответственно 48,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 951 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, клуб и сельская врачебная амбулатория.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шестнадцати улиц.

Примечания 

Населённые пункты Кыринского района